Beaumetz ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Beaumetz, Gemeinde im Département Somme
mit Namenszusatz:
 Beaumetz-lès-Aire, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Beaumetz-lès-Cambrai, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Beaumetz-lès-Loges, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Beaumetz ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Dujardin-Beaumetz (1852–1913), französischer Maler